Don Chacal, nome artístico de Paulo Pereira D'Aquino (São Paulo, 7 de maio de 1941 – Rio de Janeiro, 13 de março de 2011) foi um percussionista brasileiro que acompanhou em shows grandes artistas da música popular brasileira como, Chico Buarque, João Bosco e Ney Matogrosso.

Ligações externas 
 Don Chacal no Allmusic

Naturais da cidade de São Paulo
Percussionistas do estado de São Paulo